Die Reise ist der Titel verschiedener Werke:

 Die Reise (Oper) ist eine Oper von Ruth Zechlin
 Die Reise (Romanessay) ist ein Romanessay von Bernward Vesper
 Die Reise (1959), Spielfilm von Anatole Litvak
 Die Reise (1986), Spielfilm von Markus Imhoof, beruhend auf dem Romanfragment von Bernward Vesper
 Die Reise (1992), Spielfilm von Fernando Solanas
 Die Reise (Morgan), Roman von Charles Langbridge Morgan

Siehe auch:
 Reise (Begriffsklärung)